Le terme rave peut désigner :
 Rave (ou rave party), festival de musiques électroniques
 Free party, type de rave illégale
 Rave (musique), type musical issu du milieu de la rave
 Rave, plante potagère cultivée pour sa racine comestible
 Rave (manga), célèbre manga de Hiro Mashima, publié en France aux éditions Glénat.
La lampe rave est un type de lampe de mineur.

Patronyme 
 Christopher Rave (1881-1933), peintre allemand, explorateur polaire et professeur
 Paul Ortwin Rave (1893-1962), historien de l'art allemand
 Ute Erdsiek-Rave (1947-), femme politique allemande

Voir aussi 
 Betterave, plante fourragère cultivée comme légume dans l'alimentation humaine, et pour la production du sucre.
 Céleri-rave, plante herbacée bisannuelle de la famille des Apiacées, variété de céleri.
 Chou-rave, variété de chou cultivée comme plante potagère, consommée comme légume.
 Raves, commune française, située dans le département des Vosges.

Homonymie de patronyme